April Bowlby (née en 1980), actrice américaine.
  (1823-1894), évêque anglican britannique de Coventry
 John Bowlby (1907-1990), psychiatre et psychanalyste britannique.
  (1926-2019), évêque anglican britannique

Homonymie
Homonymie de patronyme